23. Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim odbyły się w Leogang (Austria) w dniach 31 sierpnia−9 września 2012.

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw 
 Wyniki na stronie UCI 

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2012 w kolarstwie
2012 w Austrii
Sport w Austrii